Tony Lagerström (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Son frère Alexander Lagerström est également professionnel.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Södertälje SK || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Södertälje SK || Allsvenskan ||33 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Huddinge IK || Allsvenskan ||30 ||8 ||4 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Mora IK || Allsvenskan ||45 ||12 ||18 ||30 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Mora IK || Allsvenskan ||52 ||12 ||15 ||27 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Mora IK || Allsvenskan || 51|| 8|| 14|| 22|| 12|| 10|| 1|| 1|| 2|| 4
|- 
|2011-2012 || Södertälje SK || Allsvenskan || 46|| 9|| 14|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2012-2013 || Södertälje SK || Allsvenskan ||51 || 2||10 || 12||18 ||6 || 0||0 || 0||2
|- 
|rowspan=2|2013-2014 || Åker/Strängnäs || Division 1 || 34|| 16|| 44|| 60|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Falu IF || Division 1 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 4|| 15|| 19|| 2
|- 
|2014-2015 || Åker/Strängnäs || Division 1 || 33||13 || 37||50 ||28 ||  2|| 1||1 || 2|| 0
|- 
|2015-2016 || Åker/Strängnäs || Division 1 || 35||17 || 46||63 ||14 ||  2|| 0||1 || 1|| 0
|- 
|2016-2017 || Åker/Strängnäs || Division 1 || 24||4 || 18||22 ||20 ||  10|| 3||6 || 9|| 2
|- 
| 2017-2018 || Gnesta IK || Division 4 || 10||10 || 15 ||25 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2018-2019 || Gnesta IK || Division 3 || 31 ||41 || 71 ||112 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 || Gnesta IK || Division 2 || 28||16 || 33 ||49 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Mora IK
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Stockholm